Czesław Wołłejko – polski aktor i reżyser teatralny, mąż aktorki Haliny, ojciec aktorek Jolanty i Magdaleny
 Halina Czengery-Wołłejko – polska aktorka, matka aktorek Jolanty i Magdaleny
 Izabella Wołłejko-Chwastowicz – polska urzędniczka i dyplomatka
 Jolanta Wołłejko – polska aktorka, córka Haliny i Czesława, starsza siostra Magdaleny
 Magdalena Wołłejko – polska aktorka, córka Haliny i Czesława, młodsza siostra Jolanty